Love Generation steht für:

 Love Generation (Band), deutsches Gesangsensemble
 Love Generation (Girlgroup), schwedische Girlgroup
 Love Generation (Lied), Lied von Bob Sinclar
 The Love Generation, US-amerikanische Band